Сухорукие () — посёлок в Минском районе Минской области Беларуси.

История 
Населённый пункт начинает историю как небольшое селение, которое в настоящий момент поглощено аг. Колодищи  (район ул. Козлова). В середине 20 века в связи с расширением железнодорожного сообщения в районе поселка и строительством новой ветки к железнодорожной станции "Шабаны", было построено ответвление к складам и предприятиям, находящимися по современной улице Базовской, построены жилые дома для работников предприятий, которые включены в состав пос. Сухорукие. В месте, неподолёку где был основан посёлок (район ул. Молокович, аг. Колодищи) было развернуто строительство предприятий, котельных и подстанций, которая всё включает промзона "Сухорукие-2", однако в данный момент никак с посёлком не связана и включена в аг. Колодищи.

География 
Посёлок примыкает к городской черте Минска. Расположен между северо-восточной частью Минска и агрогородком Колодищи. Через посёлок проходит железная дорога, относящаяся к линии Оршанского направления БЖД, однако железнодорожной станции на территории населённого пункта нет.

Население 
Численность населения посёлка составляет 850 человек (2015).

На территории посёлка расположены 4 многоквартирных дома (многоподьездные, на 5 этажей), остальные жители проживают в частном секторе.

Инфраструктура 
 Магазин смешанных товаров.

Организации 
На промышленной территории посёлка расположены следующие организации и предприятия:

 ОДО "Далисия"

 ООО "ДРД"

 ТЛК "Сухорукие" ОАО "Минскконтракт"

 Комплекс складских помещений

 Организации предоставляющие услуги по ремонту и обслуживанию автомобильного транспорта

 Котельная

 Гаражный кооператив

Транспорт 
Курсирует минский городской маршрут автобуса номер 86 — дер. Копище — пос. Озерище.

Примечания 

Населённые пункты Минского района